Calipuy puede referirse a:

 Calipuy, localidad del departamento de La Libertad, Perú;
 Santuario nacional de Calipuy, área protegida del departamento de La Libertad;
 Reserva nacional de Calipuy, área protegida del departamento de La Libertad.